Superpuchar Włoch w piłce siatkowej kobiet 2021 – dwudziesta pierwsza edycja rozgrywek o Superpuchar Włoch. O Superpuchar Włoch zagra zwycięzca Pucharu Włoch 2021 -  oraz finalista  w PalaPanini w Modenie.

Mecz

Przypisy 

2021 w piłce siatkowej
2021 we Włoszech